Калашники:

 Калашники — название на Руси (в России) пекарей, пекущих (изготавливающих) калачи.

Топоним

Россия 
 Калашники — село в Палласовском районе Волгоградской области.

Украина 
 Днепропетровская область
 Калашники — село, Софиевский район
 Полтавская область
 Калашники — село, Козельщинский район
 Калашники — село, Полтавский район (Полтавская область)

См. также